Альмонте () — топоним и фамилия.

Географические объекты 
 Альмонте — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Альмонте (Онтарио) — ныне часть муниципалитета Миссисипи-Миллс

Фамилия